Грабовица може да се односи на:

 Грабовица (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац у Моравичком округу, Република Србија
 Грабовица (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац у Поморавском округу, Република Србија
 Грабовица (Кладово), насеље у општини Кладово, Република Србија
 Грабовица (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Грабовица (Власеница), насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Грабовица (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Грабовица (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Грабовица (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Грабовица (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора
 Грабовица (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Грабовица (Жепче), насеље у општини Жепче, Федерација БиХ, БиХ
 Грабовица (Олово), насеље у општини Олово, Федерација БиХ, БиХ
 Грабовица (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Горња Грабовица, насеље у општини Ваљево, Република Србија
 Доња Грабовица (Мостар), насеље у општини Мостар, Федерација БиХ, БиХ
или

 Грабовица (притока Вапе), река у општини Сјеница, Република Србија, притока Вапе
 Грабовица (притока Голијске Моравице), река у општини Ивањица, Република Србија
 Језеро Грабовица, језеро у Федерацији БиХ, БиХ

Види још 
 Граб (вишезначна одредница)
 Грабовац (вишезначна одредница)
 Габрово (вишезначна одредница)
 Грабово (вишезначна одредница)